

Клубът

Трофеи

Треньори 

Последна актуализация: 6 юни 2009

Екипировка 

Последна актуализация: 6 юни 2009

Висша лига

Крайно класиране

Купа на България

1/16 Финал

1/8 Финал

1/4 Финал

1/2 Финал

Купа на УЕФА

Предварителен кръг

Първи кръг

Програма

Официални мачове 

Място: Д = Домакин, Г = Гост, Н = Неутрален терен

ПФК ЦСКА (София) през сезоните
Футболни отбори през сезон 2002/03